Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno Š.

Reference

Chorvatské seznamy
Š